Aran může být:

místopis
 Aran nebo Val d'Aran, údolí v Pyrenejích
 Aran (řeka), řeka ve Francii
 Aran va Bidgol, město v Íránu
 Aran Fawddwy, hora ve Walesu
 Aranské ostrovy, souostroví u pobřeží Irska

osobní jméno
 François-Amilcar Aran (1817–1861), francouzský lékař
 Zalman Aran (1899–1970), izraelský politik
 Aran Hakutora (* 1984), ruský zápasník sumó

jiný význam
 Aran (pletenina), vlněná textilie
 Muž z Aranu, dokumentární film Roberta J. Flahertyho (1934)

Související články 
 Arran

Externí odkazy